ZYN steht für:

 ZYN!, deutsches Online-Satiremagazin

Zyn steht für:
 ZynAddSubFX, Software-Synthesizer

zyn steht für:
 Yongnan Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung